STP är en akronym och har flera betydelser:

 Nationalitetsbeteckning för motorfordon från São Tomé och Príncipe
 Pension – Särskild tilläggspension
 Segmentering, targeting, positionering – ekonomiskt begrepp
 Serenity-tranquillity-peace – ett i missbrukarkretsar använt namn på den hallucinogena drogen DOM
 Shielded twisted pair – skärmad partvinnad kabel
 Spanning tree protocol – ett protokoll som förhindrar loopar i datornätverk
 Stabilitets- och tillväxtpakten
 Standardtryck och standardtemperatur – referenstillstånd för gaser
 Sternalpunktion - punktion av bröstbenet för benmärgsprovtagning
 Stiftelsen för tillämpad psykologi
 Stone temple pilots – amerikanskt alternativrockband
 Stp corporation – ett amerikanskt racingstall
 Stp products company – amerikansk tillverkare av bland annat bränsle- och oljetillsatser
 Stp, även kallat Step, filformat, se ISO 10303-21

Akronymer